Dampoort (Brugge), een voormalig stadspoortencomplex in Brugge
 Dampoort (Gent), een wijk en voormalige stadspoort in Gent
Station Gent-Dampoort, een station gelegen in de Gentse wijk Dampoort
Dampoortbrug (Gent), een brug gelegen in de Gentse wijk Dampoort
 Dampoort (Middelburg), een voormalige stadspoort in Middelburg.
 Dampoort-aquaduct, een aquaduct in Rijksweg 57 bij Middelburg in Nederland